Bräunersberg ist ein geographischer Name:

 Bräunersberg (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Marktlustenau der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Bräunersberg (Waldenburger Berge) (380,1 m), Sporn der Waldenburger Berge über Gronau, Gemeinde Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Braunersberg